Tuti (peça)

Localidades

Tuti (Rapla)

Tuti (distrito)

Ilha Tuti

Desambiguação